Neindorff ist der Familienname folgender Personen:

 Erich von Neindorff (1894–1993), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilhelm von Neindorff (1776–1844), preußischer Generalmajor

Siehe auch
 Neindorf
 Niendorf